Liro peut se référer à:
 un concours littéraire proposé depuis 1998 par le magazine La Ondo de Esperanto, publié dans la langue internationale espéranto.
 Liro,  village de la commune de Bassila,  departement de Donga , Bénin.
 Liro, un village du Vanuatu , île de Paama
 Liro (Kentucky), un lieu situé au compté d'Oldham, USA
Liro est le nom de deux cours d'eau de la région italienne de Lombardie.
 Liro, rivière de la Province de Côme, qui traverse la Vallée de San Iorio et pénètre dans le Lac de Côme à Gravedona.
 Liro, rivière de la Province de Sondrio, qui traverse le Val Spluga (ou à Val de San Giacomo) et est un affluent de la rivière Mera.

Liro est l’abréviation botanique standard de Johan Ivar Liro ou Lindroth (1872–1943), un botaniste, mycologue et phytopathologiste finlandais.

Voir aussi 
Dosso del Liro,  commune italienne de la province de Côme.
Liro, cours d'eau de l'Équatoria-Oriental,  Soudan du Sud.

Homonymie de toponyme